Dutch Reformed Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dutch Reformed Church (Kentucky), NRHP-Nr. 73000819
 Dutch Reformed Church (New Jersey), NRHP-Nr. 88001703
 Dutch Reformed Church (Newburgh, New York), NRHP-Nr. 70000425
 Dutch Reformed Church (Sleepy Hollow, New York), NRHP-Nr. 66000581

Siehe auch:
 Niederländisch-reformierte Kirche, Nederlandse Hervormde Kerk, ehemalige evangelische Kirche in den Niederlanden
 Niederländisch-reformierte Kirche in Südafrika, Nederduitse Gereformeerde Kerk, evangelische Kirche im südlichen Afrika